In het schaken is het geweigerd damegambiet de schaakopening uit de gesloten spelen die een voortzetting is van het damegambiet waarbij het gambiet (opoffering van een of meer stukken) niet wordt aangenomen, maar geweigerd.

Het damegambiet is een zeer bekende opening die begint met de zetten 1.d4 d5 2.c4. Soms worden voor 2.c4 eerst nog Pf3 en Pf6 gespeeld. Hierna heeft zwart de keuze tussen het gambiet aan te nemen met 2...dc4 of het te weigeren door een andere zet, meestal 2...e6 (of 2...c6: Slavische verdediging) te spelen. Als zwart 2...dc4 speelt, krijgen we het aangenomen damegambiet; speelt zwart een andere zet dan heet het geweigerd damegambiet. Deze opening werd al in de 16e eeuw door Luis Ramírez de Lucena gespeeld, maar na de jaren dertig van de twintigste eeuw werd ze pas gemeengoed. Na 2...e6 kan het geweigerd damegambiet overgaan in de Slavische opening, in de Tarraschopening en nog een aantal andere openingen en varianten.

Het geweigerd en het aangenomen damegambiet en de Slavische verdediging vormen samen het damegambiet.

Zie ook 
 Klassiek damegambiet
 Lijst van veelgespeelde schaakopeningen

Gesloten spel
Gambiet